МОЭСК — прежнее сокращённое наименование двух российских компаний:
 МОЭСК — «Московская областная электросетевая компания» (до сентября 2006 года), позже «Московская объединённая электросетевая компания», сейчас «Россети Московский регион»;
 МОЭСК — «Московская областная энергосетевая компания», сейчас «Мособлэнерго».